Битва при Діу (1509)
 Облога Діу (1531)
 Облога Діу (1538)
 Облога Діу (1546)